Вади́м Тара́сов:
 Тарасов, Вадим Анатольевич (род. 1981) — украинский футболист.
 Тарасов, Вадим Геннадьевич (род. 1976) — казахстанский и российский хоккеист, вратарь.